Würm (Gäu), een rivier in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Würm (Beieren), een rivier in de Duitse deelstaat Beieren
Würm (Pforzheim), een stadsdeel van Pforzheim in Duitsland
Würm (Geilenkirchen), een stadsdeel van Geilenkirchen in Duitsland
Würm Glaciaal (of Würm), het laatste glaciaal